22780 McAlpine – asteroide della fascia principale
 Donald McAlpine  – direttore della fotografia australiano
 Hamish McAlpine  – ex calciatore scozzese
 Kenneth McAlpine – pilota automobilistico di Formula 1 inglese
 Tony MacAlpine – musicista statunitense